Рюдзё (龍驤, «Riuso» или «Ryujo», «Riujo», «Riuzio») — броненосец (броненосный корвет) Императорского флота Японии. 

Куплен в 1869 г. и получил наименование «Дзёсё-Мару» («Jo Sho Maru»).

Участвовал в гражданской войне против сёгуна. По окончании войны возвращён принцу, который подарил корабль для Императорского флота в 1870 г., после чего переименован в «Рюдзё».

После ревизии технического состояния корвет подвергся несущественному ремонту и перевооружению.

В 1874 году был флагманским кораблём Японского флота в Тайваньском походе.

В 1894 г. классифицирован как учебный артиллерийский корабль. «Рюдзё» исключили из состава флота в 1898 г. и разобрали в 1904 г.

Вооружение 
Первоначальное вооружение — 2 170 мм (6,69- дм) Крупповских, 6 70 фунтовых Вавасера и два малокалиберных орудий.

С 1894 года — одно 152-мм Круппа и пять 160-мм.

Литература 
 А. А. Белов «Броненосцы Японии Часть 1. „Фусо“, „Чен-Иен“, „Фудзи“, „Ясима“, „Сикисима“, „Хацусе“, „Асахи“ и „Микаса“ (1875—1922 гг.)»
 Warships of the Imperial Japanese Navy 1869—1945 By Hansgeorg Jentschura, Dieter Jung, Peter Mickel
 

Военные корабли Японии
Броненосцы Японской империи